Răduță este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Adrian Răduță (n. 1985), pilot român de motocross
 Cristiana Răduță, actriță de teatru și cântăreață română
 Lucian Răduță (n. 1988), jucător român de fotbal

Vezi și
 Radu (nume)
 Radu (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Nume de familie românești